American Pie puede hacer referencia a:
 la canción «American Pie», de Don McLean;
 la versión de la canción «American Pie», de Madonna;
 el álbum «American Pie», de Don McLean;
 la película estadounidense, American Pie;
 la saga de la película American Pie.